Łodygowo peut désigner en Pologne :
 Łodygowo, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Łodygowo, village du powiat d'Iława, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie